Mechelner kann sich auf folgendes beziehen:

 Person aus Mechelen, französisch Malines
 das Mechelner Huhn
 den nach Mechelen (Malines) benannten belgischen Schäferhund Malinois